Desa Hegarsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Hegarsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 107,02), Jawa Barat, 
 Desa Hegarsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 107,89), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar